Louis Bril (verzetsstrijder)
Louis Bril (politicus)